Phước Sơn (Bình Định)
 Phước Sơn (Bình Phước)
 Phước Sơn (Ninh Thuận)
 Phước Sơn (Quảng Nam)